Colomoncagua kan syfta på:

Honduras 

 Colomoncagua (kommun), Departamento de Intibucá, 
 Colomoncagua (ort), Departamento de Intibucá,